Лучшие синглы СНГ 2017 года (Tophit Top Year-End Hits 2017) — итоговый список наиболее популярных синглов в СНГ, по версии музыкального портала Tophit по данным за 2017 год.

Примечания 

Чарты TopHit 2017 года
Списки лучших синглов в СНГ по годам (TopHit)